Turgon (Charente), een gemeente in de Franse departement Charente
Turgon (elf), een elfenkoning in het werk van Tolkien
Turgon (mens), een stadhouder van Gondor in het werk van Tolkien